Meaux peut désigner :

Toponyme 

 Meaux, commune française de Seine-et-Marne ;
 Meaux-la-Montagne, commune française du département du Rhône.

La ville de Seine-et-Marne a donné au Moyen Âge :
 Liste des comtes de Meaux, liste des titulaires du comté de Meaux (jusqu'en 1125), dont :
 Robert Ier de Meaux ( -966), comte de Meaux.

Patronyme 

 Famille de Meaux (Mâcon, Forez), famille subsistante de la noblesse française, anoblie par une charge de secrétaire du roi (1704-1709), dont :
 Camille-Augustin de Meaux (1771-1849), maire de Montbrison, député de la Loire ;
 Camille de Meaux (1830-1907), journaliste, écrivain, député puis sénateur de la Loire, ministre de l'agriculture et du commerce (1875, 1877) ;
 Charles de Meaux (1967), réalisateur et artiste ;
 Antoine de Meaux (1972), écrivain et réalisateur ;
 Joséphine de Meaux (1977), actrice.
 Famille de Meaux (Brie), famille de noblesse d'extraction, éteinte au  ;
 Famille de Meaux (Thiérache, en Picardie), famille subsistante d'ancienne bourgeoisie française. Anciennement Demeaux, autorisée le 31 mai 1878 à changer de nom.

Pseudonyme 

 Mimi Le Meaux, danseuse et actrice américaine.
 L'Aigle de Meaux, surnom parfois donné à Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Meaux. Par analogie, l'ami de Marius Pontmercy dans le roman Les Misérables de Victor Hugo, nommé Lesgle et venant de cette même ville, est surnommé Bossuet.

Patronyme français
Surnom
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France